Ludwin Van Nieuwenhuyze (25 februari 1978) is een Belgische voetballer. Zijn positie op het veld is middenvelder.

In het seizoen 2005/06 kwam hij met SV Zulte Waregem in de Eerste Klasse terecht. SV Zulte Waregem was op dat moment een amateurclub met veel mensen die actief waren in de bouwsector, Van Nieuwenhuyze was een van hen. In hetzelfde seizoen won hij de Beker van België. In de jaren erna bleef hij een vaste waarde in het team van Zulte Waregem en stond hij bekend als een harde werker op het veld. Na het seizoen 2010-2011 trok hij naar KSV Oudenaarde.

Spelerscarrière

Vannieuwenhuyze, Ludwin